Татьяна Александровна Ефименко (род. 2 января 1981 года) — заслуженный мастер спорта Киргизской Республики (лёгкая атлетика, прыжок в высоту).

Биография 
Участвовала в трёх Олимпиадах. Лучший результат — на Олимпиаде 2004 года — 23 место.
Неоднократная победительница и призёр чемпионатов Азии, Азиатских игр. Победительница игр "Дети Азии" 1996 года.

Награждена медалью «Данк».

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Прыгуны в высоту Киргизии
Заслуженные мастера спорта Кыргызской Республики
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Азии по лёгкой атлетике
Чемпионы Азиатских игр по лёгкой атлетике